John Fox (zm. 1586) – angielski parlamentarzysta
 John Fox (1835–1914) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Nowego Jorku
 John Fox (1862–1919) – amerykański dziennikarz
 John R. Fox (1915–1944) – amerykański wojskowy, odznaczony Medalem Honoru
 John D. Fox (1947–2018) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Pensylwanii
 John Fox (ur. 1955) – amerykański futbolista